Airy är en nedslagskrater på månen som är lokaliserad till de södra högländerna. Den utgör den sydligaste kratern i en kedja av kratrar som består av kratrarna Vogel, Argelander samt Airy. Lite längre till söder ligger kratern Donati. Kraterranden på Airy är sliten och är månghörnad. I söder och norr är kraterranden trasig. Kratergolvet är ojämnt och en central upphöjning.

Kratern namngavs 1935 efter den brittiska astronomen George Biddell Airy av International Astronomical Union (IAU).

Satellitkratrar
På månkartor är dessa objekt genom konvention identifierade genom att placera ut bokstaven på den sida av kraterns mittpunkt som är närmast kratern Airy.

Se även 
 Lista över månens kratrar
 Airy
 Airy-0

Källor 
Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia.

Referenser 

Kratrar på månen